

Architettura
 Castello Eggenberg – castello barocco di Graz, in Austria

Aziende
 Eggenberg – birrificio ceco

Geografia
 Eggenberg – distretto della città di Graz in Austria

Persone
 Eggenberg – famiglia dell'aristocrazia austriaca
 Giovanni Antonio I di Eggenberg – principe di Eggenberg austriaco
 Giovanni Antonio II di Eggenberg – principe di Eggenberg austriaco
 Giovanni Cristiano I di Eggenberg – principe di Eggenberg austriaco
 Giovanni Cristiano II di Eggenberg – principe di Eggenberg austriaco
 Giovanni Ulrico di Eggenberg – principe di Eggenberg austriaco
 Giovanni Sigifredo di Eggenberg – principe di Eggenberg austriaco
 Ruprecht von Eggenberg – duca di Stiria, generale ed eroe austriaco